Meja steht für:

Personen: 
 Meja (* 1969), schwedische Sängerin
 Meja Mwangi (* 1948), kenianischer Schriftsteller

Geografie:

 Meja (Kosovo), Dorf im Kosovo
 Meja (Berg), Berg in Papua Barat
 Meja (Tehsil), Tehsil im Distrikt  Prayagraj
 Meja, Kranj, ein Dorf in der Gemeinde Kranj

Als Abkürzung:

 für: Military Extraterritorial Jurisdiction Act, ein US-amerikanisches Bundesgesetz
 für: Jasmonsäuremethylester (Abkürzung im Englischen)

Siehe auch:
 Massaker von Meja